Учени́к во́ина () — фантастическое произведение известной американской писательницы Лоис Буджолд, написанное в 1986 году, третья книга из серии цикла Сага о Форкосиганах.

Аннотация 
Майлз Форкосиган — сын высокопоставленного сановника при дворе императора планеты Барраяр — один из самых известных героев американской фантастики 80 — 90-х годов. Его приключениями зачитываются миллионы читателей во всем мире. Роман «Ученик воина» — настоящий подарок любителям фантастики.

Сюжет 
Майлз Форкосиган по старой традиции пытается сделать карьеру военного, но из-за последствий газового отравления проваливает вступительный экзамен по физподготовке в Имперскую Академию. С горя он отправляется на родину матери — колонию Бета, где оказывается втянутым в интригу с торговлей оружием. Ввязавшись в это сомнительное предприятие, Майлз поневоле попадает в самую гущу локальной войны. Только благодаря врождённым организаторским способностям он не просто берет ситуацию под контроль, но и ухитряется возглавить целый флот наёмников, названный им Дендарийским. Отныне вся Галактика будет с восторгом повторять его новое имя — адмирал Нейсмит...

Главные герои 

Фантастические романы на английском языке
Сага о Форкосиганах
Романы 1986 года
Романы Лоис Макмастер Буджолд